Милагрис (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Милагрис (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.